Mălai – dystrykt (srŏk) w północno-zachodniej Kambodży, w zachodniej części prowincji Bântéay Méanchey
 Mălai – gmina (khum) w północno-zachodniej Kambodży, w południowo-zachodniej części prowincji Bântéay Méanchey, w dystrykcie Mălai